Misano bezeichnet

 die italienischen Ortschaften
 Misano Adriatico
 Misano di Gera d’Adda

 die in Misano Adriatico gelegene Rennstrecke Misano World Circuit Marco Simoncelli.